Beta – druga litera alfabetu greckiego
 Beta – jeden z brydżowych systemów licytacyjnych Łukasza Sławińskiego
 Beta – w ekonomii oznacza współczynnik statystyczny, ustalający stopień korelacji pomiędzy zwrotem z inwestycji w akcje danej spółki a hipotetycznej inwestycji w indeks rynku lub z określonego pakietu akcji różnych spółek
 Beta – bollywoodzki dramat miłosny (film)
 Beta – marka włoskich motocykli produkowanych przez Betamotor S.p.A.
 promieniowanie beta
 fale beta
 Beta – w języku osób związanych z techniką wideo, rodzina produktów wideo opartych na taśmie 1/2 calowej, produkowanych przez firmę Sony od roku 1982.
 funkcja beta
 Beta – popularna nazwa jednego z cyklu życia programu
 beta – rodzaj baterii jądrowej
 Beta – naukowa nazwa rodzaju burak – roślin z rodziny kapustowatych
 Beta – wieś w Rumunii, w okręgu Harghita, w gminie Mugeni

 Gwiazdy:
 Beta Andromedae
 Beta Aquarii
 Beta Arietis
 Beta Aurigae
 Beta blokery – grupa leków